Nesse als Ortsname:
 Nesse (Dornum), Ortschaft der ostfriesischen Gemeinde Dornum, Landkreis Aurich, Niedersachsen
 Nesse (Loxstedt), Ortschaft der Gemeinde Loxstedt, Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

Nesse als Gewässername:

Nesse als Bezeichnung anderer geographischer Objekte:
 Nesse (Emden), historische Halbinsel, später Insel, vor Emden
 Nesse, Halbinsel im Hafengebiet von Leer (Ostfriesland)

Nesse als Familienname:
 Hajo von Nesse (1562–1620), deutscher Rechtswissenschaftler, Hochschullehrer und mecklenburgischer Kanzler
 Kirsten Nesse (* 1995), deutsche Fußballspielerin
 Randolph M. Nesse (* 1948), US-amerikanischer Mediziner und Evolutionsbiologe

Siehe auch:
 Nässe